Ramallo pode se referir a:
 Ramallo (partido)
 Luis Ramallo
 Ramallo (Buenos Aires)

Desambiguação